Лира Лоу (; ) — американская порноактриса и фетиш-модель.

Биография 
Лира родилась в декабре 1992 года в Лос-Анджелесе (Калифорния) в консервативной религиозной семье.

Сотрудничала с такими студиями, как Evil Angel, Tushy, Digital Sin, Kink.com, Archangel, Wicked Pictures, Girlsway, Lethal Hardcore, Vixen, Reality Junkies, New Sensations, Girlfriends Films, Metro и Brazzers.

В 2017 году она была номинирована на премии AVN Awards и XBIZ Award в категории «Лучшая новая старлетка». Также получила номинацию на премию AVN Awards совместно с Дженной Сативой за «Лучшую лесбийскую сцену» за фильм No Man’s Land: Raunchy Roommates 2.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы США